Saint-Joachim kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Joachim, Loire-Atlantique, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire,

Kanada 

 Saint-Joachim (kommun), Québec, Capitale-Nationale, 

Robotskapade Kanadaförgreningar